Charlotte von Sachsen ist der Name folgender Personen:
 Charlotte von Sachsen-Hildburghausen (1787–1847), Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen und Prinzessin von Württemberg, seitdem „Prinzessin Paul von Württemberg“
 Charlotte Herzogin von Sachsen-Hildburghausen (1769–1818), Prinzessin zu Mecklenburg-Strelitz und Herzogin von Sachsen-Hildburghausen, siehe Charlotte von Mecklenburg-Strelitz (1769–1818)
 Charlotte Marie von Sachsen-Jena (1669–1703), Prinzessin von Sachsen-Jena und Herzogin von Sachsen-Weimar
 Charlotte von Sachsen-Meiningen (1751–1827), Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Charlotte von Hessen-Homburg (1672–1738), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar
 Charlotte Johanna von Waldeck-Wildungen (1664–1699), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Charlotte von Preußen (1831–1855), preußische Prinzessin und durch Heirat Erbprinzessin von Sachsen-Meiningen
 Charlotte von Preußen (1860–1919), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Charlotte Amalie von Hessen-Philippsthal (1730–1801), Herzogin und Regentin von Sachsen-Meiningen
siehe auch

 Eleonore Charlotte von Sachsen-Lauenburg (1646–1709), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg
 Christiane Sophie Charlotte von Brandenburg-Kulmbach (1733–1757), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Luise Charlotte zu Mecklenburg (1779–1801), durch Heirat Erbherzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Henriette Charlotte von Nassau-Idstein (1693–1734), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Merseburg
 Sophie Charlotte von Brandenburg-Bayreuth (1713–1747),  durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar und Sachsen-Eisenach